Zoologie
Un veau est un jeune bovin, en particulier de l'espèce Bos taurus.
 Le veau est la viande bovine de cet animal.
Une des espèces de phoques est le « phoque veau-marin » (Phoca vitulina)
« Veau de mer » est l'un des noms parfois donnés au requin-taupe (Lamna nasus), également appelé « maraîche ».
Autre
 Un veau est une peau utilisée en reliure.
 Un veau, désignait en charpenterie, un morceau de bois enlevé avec la scie du dedans d'une courbe droite ou rampante.
 Le veau d'or est un mythe biblique de l'Ancien testament.